Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1935, den heutigen US Open, besiegte der US-Amerikaner Wilmer Allison seinen Landsmann Sidney Wood im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 55. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1935 bei tennisarchives.com, abgerufen am 2. Juli 2019 (englisch).

U.S. National Championships 1935
1935